L'Algérie est un pays d'Afrique du Nord.

Navire 
 Algérie,  croiseur lourd ayant servi dans la Marine française entre 1934 et 1942

Titres

Multimédia 
 Algérie-Focus, site web d'actualité en temps réel algérien ;
 Algérie, histoires à ne pas dire, film documentaire franco-algérien réalisé par Jean-Pierre Lledó, sorti en 2007 ;
 Algérie patriotique, site web algérien d'information généraliste francophone ;
 Canal Algérie, chaîne de télévision généraliste publique algérienne à dominante francophone ;

Journaux 
 Algérie-Actualité, hebdomadaire algérien de langue française ;
 Algérie Presse Service, agence de presse nationale algérienne ;
 Le Soir d'Algérie, quotidien généraliste algérien en langue française ;
 Presse écrite en Algérie, article qui dresse la liste des journaux algériens.

Entreprises et associations 
 Air Algérie
 Algérie Ferries
 Algérie Poste
 Algérie Télécom

Sport 
 Algérie aux Deaflympics
 Algérie aux Jeux olympiques
 Algérie aux Jeux paralympiques
 Sport en Algérie

Voir aussi 
 (1213) Algeria, astéroïde
 
 

Homonymie de bateaux
Homonymie